Сэйерс () — английская фамилия. Известные носители:

 Сэйерс, Джозеф (1841—1929) — американский политик, 22-й губернатор штата Техас, член Демократической партии.
 Сэйерс, Дороти Ли (1893—1957) — английская писательница, филолог, драматург и переводчик.